Айзпурве () — название населённых пунктов в Латвии:
 Айзпурве — населённый пункт в Медневской волости Вилякского края.
 Айзпурве — населённый пункт в Дзелзавской волости Мадонского края.